Lajos Bíró se poate referi la unul din următorii:

 Lajos Bíró (1856–1931), zoolog, călător și colecționar de obiecte etnografice maghiar
 Lajos Bíró (1880–1948), scriitor, publicist și producător de film maghiar
 Lajos Bíró (1908–1974), avocat criminalist maghiar
 Lajos Bíró (1927–2010), pictor maghiar
 Lajos Bíró (1950), bucătar și proprietar de restaurant maghiar
 Lajos Bíró (1959), sculptor maghiar